Heuff. kan som auktorsförkortning betyda:

 János A. Heuffel
 János Johann A. Heuffel

Robotskapade auktorsförkortningar